Libre ofis () je programski paket otvorenog koda namenjen uređivačkoj obradi podataka. On je razvijen od strane Zadužbine dokumenata () kao novi slobodni paket umesto postojećeg -{OpenOffice.org}-. Kompatibilan je sa mnoštvom drugih programskih paketa poput Microsoft Office-a, te je dostupan na nekoliko platformi.

Ime programa je hibrid dve reči. Prva Libre, koja na španskom i francuskom jeziku znači slobodan (odnosno besplatan), dok je druga engleska reč -{Office}- što znači kancelarija. Zadužbina dokumenata planira da objavljuje novu verziju ovog projekta, svakih šest meseci.

Verzija -{LibreOffice}- 3.3 je preuzeta preko 1,3 miliona puta. Instalira se kao uobičajeni programski paket za obradu teksta, na operativnim sistemima Ubuntu, -{OpenSUSE}-, -{Linux Mint}-, i Fedora.

Верзије 

Значење:

Reference

Spoljašnje veze 

 
 -{The Document Foundation}-

Софтвер 2011.
Апликациони софтвер
Вишеплатформски софтвер